Sweet Freedom (The Outer Limits), single van The Outer Limits uit 1968, later gecoverd door Christie
 Sweet Freedom (Uriah Heep), album van Uriah Heep uit 1973
 Sweet Freedom (Michael McDonald), compilatiealbum van Michael McDonald uit 1986
 Sweet Freedom (single), single van bovengenoemd album
 Sweet Freedom (Octave), album van Octave uit 1994
 Sweet Freedom - Now What?, album van Joe McPhee uit 1995
 Sweet Freedom (Shawn Christopher), single van Shawn Christopher uit 1998